Gminy w USA:
 Mooney (ang. Mooney Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Mooney (ang. Mooney Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk

Firmy:
 Mooney Airplane Company – amerykański producent samolotów lekkich